Cudowne dziecko
 Cudowne dziecko (film 1986)
 Cudowne dziecko (film 2007)